Gieorgij Apollinarjewicz Dienisow (1909-1996) – radziecki polityk, dyplomata, I sekretarz Komitetu Obwodowego WKP(b)/KPZR w Kurganie, członek KC KPZR
 Gieorgij Jakowlewicz Dienisow (1910-2005) – radziecki polityk, I sekretarz Komitetu Obwodowego KPZR w Murmańsku